Тангу:

 Тангу — бывший район Тяньцзиня (Китай).
 Тангу — традиционный китайский ударный музыкальный инструмент (барабан).

См. также 
Перемирие Тангу